Ан — фамилия.

Известные носители 
 
 Ан, Иоанн Франц (; 1796—1865) — немецкий педагог.
 Ан, Керен (род. 1974) — автор-исполнитель.
 
 Ан, Мэлс Фёдорович (1949) — советский самбист.
 Ан, Рейнальдо (; 1874—1947) — французский композитор, пианист, музыкальный критик, дирижёр и руководитель оркестра.
 Ан, Оскар (; род. 1953) — чилийский поэт.

См. также

Примечания